

Geografia 

 Simón Rodríguez –  comune del Venezuela situato nello Stato di Anzoátegui
 Simón Rodríguez –  comune del Venezuela situato nello Stato di Táchira

Persone 

 Simón Rodríguez (1769-1854) – pedagogista, filosofo e insegnante venezuelano